Обласова — женская форма русской фамилии Обласов. Известные носительницы:

 Обласова, Кристина Александровна (род. 1984) — российская фигуристка

См. также 

 Обласов
 Обласов, Александр Юрьевич